Andrea – imię żeńskie
 Alessia D’Andrea – włoska wokalistka
 Andrea – bułgarska modelka i piosenkarka czalgowa i popowa